Strei:
 a Sztrigy folyó román neve
 Zeykfalva Hunyad megyei falu román neve